Hymenocephalus može označavati:
Hymenocephalus (Animalia) Giglioli, 1884, rod riba iz porodice Macrouridae
Hymenocephalus (Plantae) Jaub. & Spach, biljni rod iz porodice Asteraceae